Wołodymyr Werediuk, ukr. Володимир Вередюк (ur. 7 kwietnia 1993 w Worochcie) – ukraiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Worochta. Członek kadry A reprezentacji Ukrainy w skokach narciarskich.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 2 lutego 2006 w Kranju podczas zawodów mistrzostw świata juniorów, oddając skok na odległość 65 m na skoczni normalnej podczas konkursu indywidualnego.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2008 podczas konkurs drużynowego na skoczni Rukatunturi w Ruce, gdzie zajął 9. miejsce razem z Wołodymyrem Boszczukiem, Witalijem Szumbarecem i Ołeksandrem Łazarowyczem.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2006  Kranj – 65. miejsce
 2007  Tarvisio – 56. miejsce
 2008  Zakopane – 61. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 68. miejsce
 2010  Hinterzarten – 62. miejsce
 2011  Otepää – 58. miejsce
 Drużynowo
 2007  Tarvisio – 13. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 16. miejsce
 2010  Hinterzarten – 15. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993